Paul Fox peut désigner :
 Paul Fox (né en 1979), acteur britannique ;
  (né en 1925) ;
  (1951-2007), musicien britannique ;
 , producteur de disques ;
 Paul Fox, réalisateur ;
 Paul S. Fox (1898-1972), décorateur de cinéma.